Durston est un toponyme britannique.

Personnalités 
 Adrian Durston (1975-), un joueur de rugby à XV gallois
  (1894-1959)
  (1921-2010)
  (1893-1965), un joueur de cricket britannique
  (1980-), un joueur de cricket britannique

Personnage de fiction 
 Colonel George Durston

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme